Benno A. Bulitta, Künstlername Hatz von Hatzenstein, (* 3. November 1950 in Würzburg) ist ein deutscher Volkswirt, Hochschullehrer und Kommunalpolitiker (CSU).

Leben 
Der Vater Josef Bulitta war ein Jurist und Richter. Erich Bulitta ist einer seiner Brüder. Nach dem Abitur 1972 auf dem Gymnasium in Neustadt an der Aisch studierte Benno Bulitta an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und schloss das Studium 1979 als Diplom-Volkswirt ab. 1982 baute er als Vorsitzender der Aktion für das Leben e. V. das Haus für Mutter und Kind in Scheinfeld. Nach 1986 war er im Bereich PR und Marketing tätig.
 
Nach der Wende 1990 in der DDR gründete er die „Deutsche Private Finanzakademie Thüringen“ und bildete in den Folgejahren über 8000 Umschüler an 16 Standorten in Thüringen aus. Von 1990 bis 1997 lehrte er als Dozent und war Gastprofessor für Marketing und Managementwissenschaften an der Universität Stettin tätig. Im Jahr 1995 wurde er an der Universität Stettin zum Doktor promoviert (Dr. oec.).

Im Jahr 1965 trat Benno Bulitta der Jungen Union bei und wurde 1966 ein Mitglied der CSU in Bayern. Über 20 Jahre war er Kommunalpolitiker als Stadtrat in Scheinfeld und als Kreisrat im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Von 1990 bis 1994 war er  einer der Stellvertreter des Bürgermeisters von Scheinfeld. Über Jahrzehnte hinweg hat er sich im sozialen Bereich engagiert und wurde unter anderem zum Ehrenvorsitzenden des Schwimmvereins in Scheinfeld genannt.

Publikationen (Auswahl) 
 als Mitautor: Festschrift 240 Jahre Freimaurerloge „Libanon zu den 3 Cedern“ i. O. Erlangen: 1757–1997. Erlangen, 1997.
 als Red. / Hrsg.: Rabenlieder. 62 Lieder. G & S Verlag, Zirndorf 2001, ISBN 978-3-925698-41-5.
 als Mitautor: Alaaf Helau – Lachen macht schlau! Büttenreden für Männer und Frauen. Regina Ebert, Potsdam 2006, ISBN 978-3-930685-18-9.
 Minne, Wein und Weltenschmerz. 89 Lieder. G & S Verlag Zirndorf 2008, ISBN 978-3-925698-86-6.
 Handbuch für Entertainer. Tipps und Tricks vom Profi-Entertainer. epubli, Berlin 2011, ISBN 978-3-8442-0828-3.
 Über 260 kampferprobte Trinksprüche, davon 95 anständige. epubli, Berlin 2012, ISBN 978-3-8442-1846-6.
 Die Zielfunktion von Vereinen. Profit- oder Erfolgsmaximierung. GRIN Verlag, München 2014, ISBN 978-3-656-63208-5.
 Generation Y als betrogene Generation? Welche Auswege gibt es im Generationenvertrag in Bezug auf die Rentenkasse? GRIN Verlag, München 2018, ISBN 978-3-668-78267-9.

Weblinks 
 
 Internetpräsenz von Dr. oec. Benno A. Bulitta
 Benno Bulitta bei Apple Music

Einzelnachweise 

Ökonom (20. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Universität Stettin)
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Sachbuchautor
Kommunalpolitiker (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim)
Stellvertretender Bürgermeister (Bayern)
CSU-Mitglied
Entertainer
Korporierter im UV
Deutscher
Geboren 1950
Mann